Andreu Claret i Serra, periodista i escriptor català
 Andreu Claret i Casadessús, polític català